Круз Кемада има више значења:

 Круз Кемада (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Круз Кемада (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Круз Кемада (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Круз Кемада (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику